Eickmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Eickmeyer (1930–1994), deutscher Filmarchitekt, Bühnenbildner und Kostümbildner
 Horst Eickmeyer (* 1935), deutscher Jurist und Politiker (FWG)
 Karl-Arnold Eickmeyer (1925–2007), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Eickmeier
 Eikmeier